

Sigle 
IKE est un sigle qui peut désigner :
 Internet Key Exchange, un protocole réseau lié à IPsec.

Patronyme 

 Chika Ike (1985-), une actrice, mannequin, chef d'entreprise et philanthrope nigériane ;
 Lila Iké (née Alecia Tameka Grey), une auteure-compositrice-interprète de reggae jamaïcaine ;
 Reiko Ike (1953-), une actrice japonaise

Prénom

Ike 
Ike est l'un des diminutifs anglosaxons du prénom Isaac.

Iké 
Iké est un prénom.

Autres 
Ike peut aussi désigner :
 Ike, le surnom de Dwight David Eisenhower, le  président des États-Unis ;
 Ike, un personnage de la série de jeux vidéo Fire Emblem ;
 Ike, une mini-série américaine ;
 Ike, un ouragan qui s'est formé dans l'atlantique en  ;
 (21022) Ike, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Références

Voir aussi 
 Alibi Ike, un film américain réalisé par Ray Enright, sorti en 1935

Abréviation
Surnom
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin